Frauengrab steht für bestimmte prähistorische bzw. historische Grabanlagen:
 Frauengrab von Schöckingen
 Frauengräber von Ilse
 Frauengrab von Dienstedt
 Frauengrab von Cys-la-Commune
Siehe auch:
 Frauengraben